Cabañas (departement), een departement van El Salvador
Cabañas (Guatemala), een gemeente in het Guatemalteekse departement Zacapa
Cabañas (Copán), een gemeente in het Hondurese departement Copán
Cabañas (La Paz), een gemeente in het Hondurese departement La Paz
Cabañas Raras, een gemeente in de Spaanse provincie León
Cabañas de la Sagra, een gemeente in de Spaanse provincie Toledo
Cabañas de Yepes, een gemeente in de Spaanse provincie Toledo
Hospicio Cabañas, een voormalig ziekenhuis in de Mexicaanse stad Guadalajara

Personen
Lucio Cabañas, een Mexicaanse guerrillaleider
Roberto Cabañas, een Paraguayaanse voetballer
Salvador Cabañas, een Paraguayaanse voetballer

Zie ook
Cabanas (doorverwijspagina)